Ceratopteridoideae es una de las cinco subfamilias de la familia de helechos Pteridaceae.  Contiene solo dos géneros Acrostichum y Ceratopteris. 

El siguiente diagrama muestra la relación filogenética entre los dos géneros de Ceratopteridoideae y las otras subfamilias de Pteridaceae.

Referencias 

Pteridaceae